Broc (Friburgo)
Broc (Maine-et-Loire)

Ou ainda:
Le Broc

Desambiguações de topônimos